

Patronymie
 Ernst Dehner (1889-1970) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 John Dehner (1915- ) est un acteur américain.